Laterale può riferirsi a:

Classe laterale, concetto matematico della teoria dei gruppi.
Consonante laterale, una consonante classificata dalla fonetica articolatoria.
Una posizione anatomica.
Un ruolo dell'intermedio nel calcio a 5.
Un ruolo del calcio: vedi anche terzino.

Pagine correlate 
Lato

Altri progetti